Kabinett Soares steht für folgende Regierungen Portugals:

 Kabinett Soares I (1976 bis 1978)
 Kabinett Soares II (1978)
 Kabinett Soares III (1983 bis 1985)